Feller steht für:
 Feller (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Feller AG, Schweizer Elektrotechnikhersteller

Feller ist der Name folgender Orte in Bayern:
 Feller (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting
 Feller (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach

Siehe auch:
 Fellerer
 Fellner
 Felner
 Gfeller
 Veller